Сергей Деев:
 Деев, Сергей Михайлович (род. 1951) — российский биолог, академик РАН.
 Деев, Сергей Степанович — ректор Ивановского педагогического института.